Чемпионат Уругвая по футболу 2012/2013 () — официально 109-й (CIX Campeonato Uruguayo), де-факто 113-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, прошедший с 25 августа 2012 по 4 июня 2013 года. Чемпионский титул разыграли в решающих матчах «Пеньяроль» (как победитель Апертуры и лучшая команда по итогам обоих турниров) и «Дефенсор Спортинг» (как победитель Клаусуры).

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Клаусура

Турнирная таблица

Суммарная таблица

Таблица вылета

Плей-офф за чемпионство 
В полуфинале встречались победители Апертуры и Клаусуры, победитель в этой паре в финале играл с лучшей командой по итогам обоих турниров.

Полуфинал

Финал 
«Пеньяроль», победивший в полуфинале, был также лучшей командой по итогам Апертуры и Клаусуры, поэтому «Пеньяроль» стал чемпионом Уругвая по итогам полуфинала.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Уругвая 2012/2013 на rsssf.com

2012/2013
Уругвай
Спорт в Уругвае в 2012 году
Спорт в Уругвае в 2013 году
Футбол в Южной Америке в 2012 году
Футбол в Южной Америке в 2013 году